Purpose — четвёртый студийный альбом канадского певца Джастина Бибера, вышедший 13 ноября 2015 года на лейбле Def Jam Recordings. Продюсерами были Джастин Бибер, Mason (MdL) Levy, Diplo, Skrillex, Рик Рубин (исполн. прод.), Бенни Бланко, BloodPop. Альбом возглавил американский (6-й в карьере певца № 1 в Billboard 200), канадский, австралийский и другие хит-парады мира. На июль 2016 продажи альбома перешагнули порог 4,5 млн копий в мире.

Об альбоме 
29 июля 2015 года Бибер анонсировал, что дебютный с нового альбома сингл «What Do You Mean?» выйдет 28 августа 2015 года. Ещё до своего релиза этот сингл стал первым для Джастина хитом № 1 в американском хит-параде Billboard Hot 100, где сместил с вершины сингл The Weeknd's «Can't Feel My Face» на одну неделю.
«Sorry» был объявлен вторым синглом 16 октября 2015 года, а его релиз состоялся 22 октября 2015 года. Продюсировал сингл Skrillex с участием диджея и продюсера Blood Pop.

Приём 
Purpose дебютировал на первом месте в Billboard 200, с тиражом 649,000 эквивалентных альбомных единиц (522,000 копий продаж) в США, став его 6-м чарттоппером в этой стране. Purpose с лучшими за последние полгода еженедельными продажами впервые после Drake's If You're Reading This It's Too Late (535,000 экв. единиц в 2015 году). Также, с 522 тыс. копий Purpose стал обладателем крупнейшего физического тиража после Taylor Swift's 1989 (который дебютировал 2 ноября 2014 с тиражом 1.29 млн) и крупнейшим тиражом для мужчины-исполнителя впервые после Eminem's The Marshall Mathers LP 2 (792,000 копий; 3 ноября 2013).
Во вторую неделю релиза Purpose было продано ещё 290,000 единиц (меньше на 55 %). Из них 184,000 в традиционных альбомных продажах (падение на 65 %) и был смещён с первого места, дебютировавшим тогда альбомом Adele's 25, который попал на позицию № 1 с абсолютно рекордным тиражом 3,38 млн копий. К декабрю 2015 тираж альбома Бибера превысил 1 млн в США и он стал 5-м миллионников для певца. Предварительно его анонсировали как третий альбом 2015 года по продажам в США с тиражом 1,269,000 копий. К маю 2016, «Purpose» имел тираж 1,7 млн копий.

Альбом дебютировал на позиции № 2 в UK Albums Chart, с тиражом 90,596 в первую неделю релиза. Одновременно, в эту же неделю, Бибер стал первым мужчиной-исполнителем с 1980 года, имеющим три песни в лучшей пятёрке недели в UK Singles Chart одновременно: «Sorry» (№ 1), «Love Yourself» (№ 3) и «What Do You Mean?» (№ 5). Ранее тоже рекордное достижение имел Джон Леннон в январе 1981 года с песнями Imagine (№ 1), Happy Xmas (War Is Over) (№ 3) и (Just Like) Starting Over (№ 5) вслед за его трагической гибелью.
К июню 2016 тираж альбома в Великобритании достиг 982,000 комбинированных копий.

Большой успех с рекордными показателями продемонстрировали и синглы с альбома. В американском хит-параде Billboard Hot 100 от 5 декабря Бибер имел одновременно 17 синглов в сотне лучших. Тем самым он побил предыдущий рекорд в 14 песен в одну неделю, установленный группой Beatles (11 апреля 1964) и повторенный репером Drake (дважды: 7 марта и 17 октября 2015). Это было связано как с выходом нового альбома, так и выступлением на церемонии American Music Awards. Среди 17 синглов, установивших абсолютный рекорд в истории музыки: № 2, «Sorry» (вверх с № 3), № 4, «Love Yourself» (NEW), № 5, «What Do You Mean?» (вверх с № 6), № 19, «I’ll Show You» (вверх с № 27), № 31, «The Feeling» при участии Halsey (NEW), № 34, «Where Are U Now» (Skrillex & Diplo With Bieber) (вверх с № 49), № 42, «Mark My Words» (NEW), № 43, «Purpose» (NEW), № 49, «No Pressure» при участии Big Sean (NEW), № 53, «Company» (NEW), № 54, "No Sense, " при участии Travi$ Scott (NEW), № 67, «Life Is Worth Living» (NEW), № 74, «Children» (NEW), № 81, «Been You» (NEW), № 88, «We Are» при участии Nas (NEW), № 90, «Get Used to Me» (NEW), № 98, «Trust» (NEW). Другим рекордом стал одновременный дебют (NEW) тринадцати из них в одну неделю. Они входят в список 18 песен, вошедших в делюксовое издание нового альбома.
Кроме того он имел одновременно три хита в пятёрке лучших Top-5 (Billboard Hot 100 и все с одного альбома). Это стало повторением рекорда, установленного группой Beatles (8 недель в 1964 году, включая рекордную неделю с 4 апреля 1964, когда все пять лучших песен были у битлов) и повторенного репером 50 Cent (2 недели в 2005). Но только Бибер и Beatles были ведущими исполнителями на всех этих трёх песнях (а не указаны «при участии»).

Ещё один рекорд был повторён Бибером в Великобритании, когда один его новый сингл («Love Yourself») сменил второй («Sorry» с этого же альбома) на первом месте британского хит-парада. Последними живущими сегодня исполнителями, кто сместил самого себя на позиции № 1 были Beatles, когда в 1963 году лидировали подряд «She Loves You» и «I Want to Hold Your Hand». А последний раз это сделал, но уже посмертно, Элвис Пресли в 2005 году.

Отзывы 

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 63 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов:
Billboard, Entertainment Weekly, The Daily Telegraph,
Spin, Idolator, USA Today, NME, The Guardian, The New York Times, The National,
AllMusic, Pitchfork, The A.V. Club, Slant Magazine, Consequence of Sound.

Итоговые списки критиков

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Месячные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

История выхода

Сертификации

Примечания 

Альбомы США
Поп-альбомы
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы Джастина Бибера
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко